

Littérature 
 La Fiancée est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1903

Cinéma 
 La Fiancée, un film réalisé par Günter Reisch et Günther Rücker en 1980
 La Fiancée, un film réalisé par Nathalie Najem en 2004.

Télévision 
 Épisode de la saison 2 de Code Quantum

Chanteur 
 La Fiancée est une chanteuse française.